Вельди:

 Вельди — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.
 Вельди, Хейно Тынисович (род. 1936) — советский и эстонский хозяйственный и государственный деятель, депутат Верховного совета СССР.